Michael Keyes ist der Name folgender Personen:

* Michael Keyes (Politiker) (1886–1959), irischer Politiker
 Michael Joseph Keyes (1876–1959), irisch-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Savannah